

Зембово — село в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зембово — село в гміні Кобильниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Зембово — село в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства